Holthusen (Ludwigslust), een gemeente in het Landkreis Ludwigslust
Holthusen (Weener), een dorp in de gemeente Weener